Такуитапан има више значења:

 Такуитапан (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Такуитапан (Сочитлан де Висенте Суарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику